Charles Osborne (1633-1719) – irlandzki polityk
 Charles Osborne (1893-1991) – Amerykanin znany z czkawki trwającej przez 68 lat
 Charles Osborne (1927-) – pisarz australijskiego pochodzenia
 Charles Osborne (1939–1979) – amerykański koszykarz